PAMM est un sigle qui peut signifier :

 Les Plans d'Action pour le Milieu Marin : outil réglementaire de gestion des écosystèmes marins en application de la Directive cadre Stratégie pour le milieu marin.

 L'abréviation de Parle À Ma Main, expression populaire et titre éponyme d'une chanson du groupe Fatal Bazooka.